Крепыш:

 Крепыш — человек крепкого телосложения, здоровяк. 
 Крепыш — российский жеребец породы орловский рысак, многократный рекордсмен бегов на ипподроме в 1907—1913 годах.
 Крепыш — персонаж канадского мультсериала «Щенячий патруль».

 Крепыш (фильмы)
 «Крепыш» — советский фильм 1926 года, режиссёр Пётр Малахов.
 «Крепыш» — советский рисованный мультфильм Леонида Амальрика и Владимира Полковникова 1950 года.
 «Крепыш» — советский приключенческий фильм 1981 года о жеребце Крепыш, режиссёры — Александр Згуриди, Нана Клдиашвили. 
 «Крепыш» — фильм 2011 года производства Дании, режиссёр .